|-
| 126001 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126002 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126003 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126004 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126005 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126006 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126007 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126008 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126009 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126010 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126011 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126012 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126013 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126014 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126015 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126016 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126017 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126018 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126019 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126020 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126021 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126022 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126023 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126024 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126025 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126026 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126027 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126028 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126029 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126030 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126031 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126032 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126033 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126034 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126035 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126036 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126037 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126038 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126039 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126040 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126041 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126042 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126043 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126044 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126045 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126046 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126047 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126048 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126049 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126050 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126051 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126052 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126053 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126054 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126055 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126056 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126057 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126058 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126059 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126060 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126061 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126062 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126063 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126064 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126065 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126066 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126067 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126068 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126069 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126070 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126071 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126072 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126073 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126074 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126075 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126076 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126077 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126078 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126079 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126080 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126081 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126082 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126083 - ||  || 17 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 126084 - ||  || 17 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 126085 - ||  || 18 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126086 - ||  || 17 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 126087 - ||  || 17 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 126088 - ||  || 18 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 126089 - ||  || 18 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 126090 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126091 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126092 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126093 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126094 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126095 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126096 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126097 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126098 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126099 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126100 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-